U tami i svjetlosti je prvi studijski album skupine Teens objavljen 1999. u Orfeju.

Popis pjesama 

Hrvatski glazbeni albumi
Albumi iz 1999.